Matagalpa (departement), een departement van Nicaragua
Matagalpa (stad), de hoofdstad van het departement